Nexus (lateinisch für „Verbindung, Gefüge, Nabe“) steht für:

 Nexus (Grenzkontrollverfahren), kanadisch-US-amerikanisches Verfahren zum erleichterten Grenzübertritt
 Nexus, Gruppierung wirklicher Ereignisse in der Metaphysik, siehe Prozess und Realität #Der Nexus
 Nexus, Verbindung zwischen biologischen Zellen, siehe Gap Junction #Aufbau
 Nexus, im römischen Recht ein Rechtsgeschäft, siehe Nexum

Werktitel:
 Nexus (Miller), Roman von Henry Miller (1960)
 Nexus (Comic), US-amerikanische Comicreihe von Mike Baron und Steve Rude (ab 1982)
 Nexus, fiktives Paralleluniversum im Kinofilm Star Trek: Treffen der Generationen (1994)
 Nexus Magazin, australische Zeitschrift zu grenzwissenschaftlichen Themen (ab 2005)
 Nexus (Naam), Cyberpunk-Thriller-Trilogie von Ramez Naam (2012)
 The Nexus (Album), Studioalbum von Amaranthe (2013)
 Nexus (Album), Jazzalbum von Pat Martino und Jim Ridl (2015)

Weiteres:
 Nexus (Perkussionsensemble), kanadische Kammermusikgruppe
 Nexus (Google), Geräte-Serie von Smartphones & Tablet-Computern
 Galaxy Nexus, Smartphone von Samsung (ab 2011)
 Nexus (Unternehmen), Entwickler von Software für das Gesundheitswesen
 Nexus (Bioinformatik), Dateiformat
 NeXus (Dateiformat), Datenformat
 Nexus Verlag, Frankfurt am Main (1983–1991), übernommen vom Stroemfeld Verlag
 Nexus, späterer Name des frühen Internet-Browsers WorldWideWeb
 The Nexus, Wrestlingstable der WWE
 NEXUS (Satellit), japanischer CubeSat: NExt generation X Unique Satellite

Siehe auch: